Никита Козлов:
 Козлов, Никита Владимирович (род. 1975) — российский певец, музыкант.
 Козлов, Никита Иванович (1911—1959) — Герой Советского Союза.
 Козлов, Никита Тимофеевич (1778 — не ранее 1851) — крепостной «дядька» А. С. Пушкина.